IISC steht für:
 International Injury Scaling Committee, siehe Abbreviated Injury Scale

IISc steht für:
 Indian Institute of Science, Technische Universität in Bangalore, Indien

Abkürzung